Iguaçu of Iguazú kan verwijzen naar:
 Steden en gemeentes
 Puerto Iguazú, Argentinië
 Foz do Iguaçu (stad), Brazilië
 Nova Iguaçu, Brazilië
 Nova Iguaçu de Goiás, Brazilië
 Iguazú (departement), een departement van Argentinië
 Water
 Iguaçu (rivier)
 Watervallen van de Iguaçu
 Iguaçu (rivier in Rio de Janeiro)
 Nationale parken
 Nationaal park Iguazú, Argentinië
 Nationaal park Iguaçu, Brazilië

Zie ook 

 Iguazu (doorverwijspagina)